Semmeringtunnel steht für:

 Alter und Neuer Semmeringtunnel, siehe Semmeringbahn #Streckenführung und technische Eckdaten
 Semmering-Basistunnel, in Bau befindlicher Eisenbahntunnel an der Südbahn
 Semmering-Scheiteltunnel, ein Tunnel der Semmering Schnellstraße, siehe Semmering-Tunnelkette